Blendi Nallbani – ex calciatore albanese
 Ilir Nallbani – calciatore albanese